Чемпионат России по баскетболу 1998/1999 является 8 сезоном чемпионата России по баскетболу.

Предварительный этап

Запад

Группа А

Группа Б

Восток

Второй этап

Плей-офф

Итоговое положение

Ссылки 
 Чемпионат суперлиги среди мужчин

Чемпионат России по баскетболу
1998 год в баскетболе
1999 год в баскетболе